Крижинка — маленька крижина.

 «Крижинка» — український хокейний клуб з Києва
 «Крижинка» — дитяча юнацька спортивна школа в Києві
 «Крижинка» — колишня ковзанка в Києві, зруйнована в 2011 році